Moserandøjen (Coenonympha tullia) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er udbredt i Europa, nordlige Asien og Nordamerika. I Danmark findes den nu næsten udelukkende i Jylland i næringsfattige, fugtige områder, hvor planten kæruld samt andre halvgræsser og græsser er almindelig, fx i højmoser, hedemoser og klitlavninger.

Udseende

Kilder og henvisninger 

 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, København 1996. Side 226-229.
 Moserandøje på lepidoptera.dk

Randøjer
Danmarks dagsommerfugle